Eberbach může označovat:

 Eberbach (Bádensko) – město v Německu v Bádensku-Württenbersku
 Eberbach-Seitz – město ve Francii v departementu Bas-Rhin
 Eberbach (řeka) – více řek
 Klášter Eberbach – cisterciácký klášter v Německu v Hesensku

 Heinrich Eberbach – německý tankový generál za druhé světové války
 Konrad z Eberbachu – cisterciácký opat

Podobné názvy:
 Ebersbach – obec v zemském okrese Míšeň v německé spolkové zemi Sasko
 Ebersbach  – místní část města Ebersbach-Neugersdorf v německé spolkové zemi Sasko